Övre Abborrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Övre Abborrtjärnen, Värmland, sjö i Årjängs kommun, 
Övra Abborrtjärnen, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun, 
Övre Abborrtjärnarna, sjö i Härjedalens kommun,  (7,14 ha)
Övre Abborrtjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (2,7 ha)

Se även
Abborrtjärn
Nedre Abborrtjärnen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn